

Geografia

Italia 
 Ova – frazione di Castelnuovo Scrivia in provincia di Alessandria
 Ova – frazione di Vische nella città metropolitana di Torino

Svizzera 
 Ova da Suvretta ed Ova dal Vallun – Affluenti dell'Inn
 Ova Spin  – lago artificiale del Canton Grigioni

Sigle 
 Original Video Animation
 Open Virtualization Format Archive

Codici 
 OVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bekily (Madagascar)